Trabutina är ett släkte av insekter. Trabutina ingår i familjen ullsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ullsköldlöss
Trabutina